Bonaldi ist der Familienname folgender Personen:
 Aldo Bonaldi (20. Jahrhundert), italienischer Regisseur
 Bruno Bonaldi (* 1941), italienischer Skibergsteiger
 Jorge Bonaldi (* 1949), uruguayischer Gitarrist, Sänger und Komponist
 Sergio Bonaldi (* 1978), italienischer Biathlet